Лела Лорен (; род. , Калифорния) — американская актриса.

Биография 
Лела Мария Лорен Авелланеда Шарп родилась 7 мая 1980 года в Калифорнии, США. Её мать — мексиканка. У Лелы есть брат — Дэниел.

Дебютировала на телевидении в 2006 году. Наиболее известна по роли Анджелы Вальдес в сериале «Власть в ночном городе», в котором снималась с 2014 по 2020 год. В 2019 году за эту роль была номинирована на премию «Imagen Award» в категории «Лучшая актриса телевидения».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Уитменского колледжа